Europamästerskapet i landhockey för damer 2003 var den sjätte upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Barcelona, Katalonien i Spanien och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 15 december 2017.

2003
2003 i Spanien
Sportåret 2003
Internationella sportevenemang i Spanien
Landhockey i Spanien
Sportevenemang i Barcelona
Katalonien under 2000-talet (decennium)